Bystry ist ein polnischer Orts- und Flussname:

Ortsname:
 Bystry (Giżycko), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Biestern, Kreis Lötzen, Ostpreußen

Flussname:
 Bystry (Mucznego)
 Bystry (Osławicy)
 Bystry (Rzeczycy)
 Bystry (Wetliny)
 Bystry (Wielkiego Rogoźnika)
 Bystry (Wołosatego)

Siehe auch:
 Bystry Potok
 Bystra
 Bystryj
 Bystrý